Vasiliko kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tsarevo (ort i Bulgarien), Burgas, Obsjtina Tsarevo,

Cypern 

 Vasilikós (periodiskt vattendrag i Cypern, Eparchía Lárnakas, lat 34,72, long 33,32),

Grekland 

 Vasilikón (ort), Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Vasilikó, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar